Alois Schnabel
 Artur Schnabel
 Julian Schnabel
 Paul Schnabel